Porocottus är ett släkte av fiskar. Porocottus ingår i familjen simpor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Simpor
Porocottus